Reiffers est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Edmond Reiffers (1881-1949), notaire et homme politique luxembourgeois ;
  (1920-1985), avocat, membre du Conseil d'État et résistant luxembourgeois ;
 Paul-Emmanuel Reiffers (1966-), entrepreneur et collectionneur français d’art contemporain.

Patronyme germanique
Patronyme luxembourgeois